ФК Сион () е швейцарски футболен клуб от град Сион, който играе в Швейцарската Суперлига. Основан е през 1909 г. Домакинските си мачове провежда на стадион Стад Турбийон, който е с капацитет 14 500 места. Цветовете на отбора са червено и бяло.

Успехи 
  Швейцарска Суперлига
  Шампион (2): 1991-92, 1996-97
  Сребърен медал (2): 1990-91, 1995-96
  Бронзов медал (6): 1972-73, 1983-84, 1986-87, 1988-89, 1993-94, 2006-07
  Купа на Швейцария
  Носител (13): 1964–65, 1973–74, 1979–80, 1981–82, 1985–86, 1990–91, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15
  Финалист (1): 2016-2017
 Суперкупа на Швейцария
  Финалист (1): 1986
 Национална лига В (2 ниво)
  Шампион (1): 1969-70

Настоящ състав 

 

 Информация към 28 януари 2016

Известни играчи 
 Дженаро Гатузо
 Тулио Коща
 Дарко Панчев
 Марко Топич
 Желсон Фернандеш
 Емил Мпенза
 Габри Гарсия
 Есам Ел-Хадари
 Александър Маслов
 Рафаел Вики

Външни препратки 
 Официален сайт на клуба 
 Профил в transfermarkt

Швейцарски футболни отбори
Основани в Швейцария през 1909 година